Markovište, brijeg iznad Husina
Markovište (brdo, Klobuk), kod Ljubuškog, poznato svetište
Markovište, Kosjerić, Srbija, naselje